Forshuvudtjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Forshuvudtjärnen (Bjurholms socken, Ångermanland), sjö i Bjurholms kommun,  (7,63 ha)
Forshuvudtjärnen (Björna socken, Ångermanland), sjö i Örnsköldsviks kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn